FKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Chess Lamberton, Franklin (contea di Venango, Pennsylvania), Stati Uniti
FKL – azienda meccanica serba (precedentemente jugoslava)